Кери Сэйбл (); род. 28 апреля 1986 года, Буффало, штат Нью-Йорк, США) — американская порноактриса.
Другие сценические имена: Carie Sable, Keri, Carrie Sable.

Биография 
Кери родилась в Буффало, штат Нью-Йорк. Имеет итальянские корни.

Начала карьеру в индустрии в 2004 году, после переезда в Лос-Анджелес (Калифорния). В 2005 году подписала контракт с Wicked Pictures.

Фильмография 
 Blonde Ambition
 Anal Expedition 6
 Cum Filled Asshole Overload 2
 Teen Hitchhikers 6
 Teen Fuck Holes
 Teen Dreams 8
 Jack’s Teen America
 Young Blonde Sluts

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
  at Wicked Pictures
  at Contact Pornstars Blog
  at XRentDVD
 Профиль на сайте AVN



Порноактрисы США